Coendou rothschildi és un mamífer de la família dels porcs espins del Nou Món. Té una llargada corporal de 33-44 cm, una cua de 26-41 cm i un pes de més o menys 2 kg. Té espines arreu del cos i una cua prènsil. C. rothschildi és actiu de nit i viu en arbres. Menja fruita i fulles.

Viu a jungles i boscos tropicals i subtropicals de frondoses secs, des del nivell de mar fins a 800 msnm al Panamà. El seu àmbit de distribució s'estén per la costa del Carib del costat oriental de Laguna de Chiriquí fins al Golf de Darién i per la costa pacífica a prop de la frontera amb Costa Rica fins a Darién. És possible que s'estengui fins al Perú.

Aquest tàxon fou anomenat en honor del banquer i zoòleg britànic Lionel Walter Rothschild.

Referències 

Rothschildi